Kontant er flertydigt og kan henvise til:

 Kontanter - kontant betaling
 Kontant adfærd - direkte adfærd
 Kontant (tv-program)